Vesconte ist der Familienname folgender Personen:

 Pietro Vesconte, venezianischer Kartograph des 14. Jahrhunderts
 Vesconte Maggiolo (1475–1550), genuesischer Kartograph

Sonstiges:
 Vesconte Point, Landspitze an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Vicomte
 Viscount